

Patronyme 

 Ann Coulter (née en 1961), commentatrice politique, auteur de best-sellers, conférencière et polémiste républicaine américaine ;
 Art Coulter (1909-2000), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Audrey Coulter (née en 1992), cavalière américaine ;
 Catherine Coulter (née en 1942), romancière américaine ;
 Clare Coulter (1942-), actrice canadienne ;
 David Coulter, karatéka britannique ;
 David Coulter, musicien anglais qui a fait partie des Pogues et de Test Dept ;
 John Merle Coulter (1851-1928), botaniste américain ;
 Michael Coulter (1952-), directeur de la photographie britannique ;
 Richard Coulter (1827-1908), un général américain ;
 Stephen Coulter (1914-), écrivain et journaliste britannique.

Toponyme 

 Coulter, communauté du Manitoba au Canada.
 Coulter, ville du comté de Franklin, en Iowa, aux États-Unis.

Fiction 
 Marisa Coulter, un des personnages principaux de la trilogie À la croisée des mondes de Philip Pullman.

Autres 
 Beckman Coulter, société de fabrication d'appareils scientifiques pour la biologie et la médecine, à base d'optique.